

Geografia 
 Palazzo Veronesi – edificio storico di Milano, in via Duse 4
 Valli Grandi Veronesi e Ostigliesi – regione nord-est dell'Adige e a sud del fiume Po
 Villa Veronesi – villa settecentesca a Torriggia, nel comune di Laglio (Como)

Persone 
 Alberto Veronesi – direttore d'orchestra italiano
 Daniela Veronesi – ciclista sammarinese
 Fedora Veronesi – cestista italiana
 Gian Luca Veronesi – politico italiano, sindaco di Alessandria
 Giovanni Veronesi – regista, sceneggiatore e attore cinematografico italiano
 Giulia Veronesi – sorella di Luigi, storica dell'architettura italiana
 Giuseppe Veronesi – ingegnere aeronautico italiano, sindaco di Rovereto
 Leonardo Veronesi – cantautore italiano
 Luigi Veronesi – pittore, fotografo e scenografo italiano, del Movimento arte concreta
 Luigi Maria Veronesi – pittore e incisore italiano
 Mario Veronesi – imprenditore e farmacista italiano
 Protogene Veronesi – politico italiano e fisico
 Sandro Veronesi – scrittore italiano
 Umberto Veronesi – medico, chirurgo e uomo politico italiano

Aziende 
 Gruppo Veronesi – storica azienda di Verona per l'alimentazione zootecnica e la produzione di carni
 Officine Ferroviarie Veronesi – società per azioni del settore ferroviario, con sede a Verona

Deonimici 
Veronesi – abitanti della città di Verona
Fondazione Umberto Veronesi – fondazione tesa a diffondere la cultura scientifica

Storia 
Pasque Veronesi – episodio di insurrezione della città di Verona e dei suoi dintorni (1797)

Pagine correlate 
 Veronese